Магнолія Круза () — вид рослин родини магнолієві (Magnoliaceae), 

Вічнозелене дерево до 10 метрів заввишки, що походить з вологих гірських хмарних лісів штату Герреро на південному заході Мексики. Дана магнолія є ендеміком штату Герреро.

Примітки 

магнолієві
Рослини, описані 2005